August Fischer kan syfta på bland andra:

* August Fischer (1805–1866), tysk bildhuggare
 August Fischer (1865–1949), tysk orientalist
 August Fischer (1868–1940), tysk apotekare